Ож-Сен-Меда́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 90 км на південь від Пуатьє, 30 км на північний захід від Ангулема.

Історія 

1 січня 2019 року Ож-Сен-Медар, Анвіль, Боннвіль i Монтіньє було об'єднано в новий муніципалітет Валь-д'Ож.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 140 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 296,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Ож-Сен-Медар на сайті французького Національного інституту географії
 Ож-Сен-Медар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ож-Сен-Медар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Шаранта